Artykuł dotyczy sezonu 2007 wyścigów V8 Supercar Championship Series. Rozpoczął się on 3 marca na torze Adelaide Street Circuit a zakończył 2 grudnia na torze Phillip Island. Składał się z czternastu rund, z których dwie były pojedynczymi wyścigami długodystansowymi.

Tytuł mistrzowski zdobył Garth Tander.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja 

Większość rund składała się z trzech równo punktowanych wyścigów, a punkty przyznawano według klucza standardowego. Trzy rundy odbywały się jednak na innych zasadach:
 Runda 1 - Zawody na torze w Adelaide (Clipsal 500) – Runda składała się z dwóch wyścigów na dystansie 250 km. Pierwszy z nich odbył się w sobotę, a drugi w niedzielę. Stosowano odrębną punktację.
 Rundy 9 i 10 - Zawody długodystansowe na torach w Sandown (Just Car Insurance 500) i Bathurst (Supercheap Auto Bathurst 1000) – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas wyścigu na dystansie 500 lub 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce. Stosowano punktację długodystansową.

Bibliografia 
  na stronach natsoft.com.au 

2007
2007 w sportach motorowych
2007 w Australii
2007 w Bahrajnie
2007 w Nowej Zelandii